Lana Vačauski (), po rođenju Lorens „Leri” Vačauski (; Čikago, 21. jun 1965) — i Lili Vačauski (), po rođenju Endru Pol „Endi” Vačauski (; Čikago, 29. decembar 1967), prethodno poznati kao Braća Vačauski () a zajedno kao Vačauskijeve (; IPA: ), američke su filmske scenaristkinje, producentkinje i režiserke, najpoznatije po filmu -{Matriks}- i njegovim nastavcima. Obe sestre su trans žene.

Leri je 2012. godine objavio da se oseća kao žena i da hoće da živi kao žena. Svoje ime je promenio u Lana i od tad se zvanično vodi kao Lana Vačauski. Godine 2016. i Endi je promenio pol, i objavio je da je njegovo ime od sada Lili, tako da su Braća Vačauski postali Sestre Vačauski.

Reference

Spoljašnje veze 

 
 
 -{Die Wachowski-Geschwister}-, biografija
 -{Matrix Revelations}-, članak o Braći Vačauski u magazinu -{Wired}-
 -{The Mystery of Larry Wachowski}- , članak časopisa -{Rolling Stone}- o glasinama o Larijevoj promeni pola

Људи из Чикага
Амерички редитељи
Амерички продуценти
Амерички сценаристи
Добитници награде Сатурн
ЛГБТ+ редитељи
ЛГБТ књижевници из Сједињених Америчких Држава